Николай Самсонович Шахназаров (1908 — ?) — советский партийный и государственный деятель, 1-й секретарь Нагорно-Карабахского областного комитета КП Азербайджана (1958—1962), депутат Верховного Совета СССР 6-го созыва.

Биография 
Член ВКП(б) с 1939 г.

Окончил Азербайджанский сельскохозяйственный институт (1932).

Послужной список:
 1932 — агроном, главный агроном районного отдела сельского хозяйства, директор машинно-тракторной станции
 1946—1947 — 2-й секретарь Ленкоранского районного комитета КП(б) Азербайджана
 1947—1954 — межрайонный государственный инспектор по определению урожайности при СМ Азербайджанской ССР по Кировабадскому пункту
 1954—1958 — 1-й заместитель председателя СМ Нахичеванской АССР
 12.1958 — 10.1962 — 1-й секретарь Областного комитета КП Азербайджана Нагорно-Карабахской автономной области
 с 1962 — в СМ Азербайджанской ССР (на 1977 год — заместитель управляющего делами Совета Министров Азербайджанской ССР).

18.02.1960 — член ЦК КП Азербайджана.

Депутат Верховного Совета СССР 6-го созыва.

Библиография 
 ОТКЗ  
 Who’s Who in the USSR 1965-66. Edited by A. I. Lebed, Dr. H. E. Schulz and Dr. S. S. Taylor, The Scarecrow Press Inc., New York & London, 1966
 Региональная политика Н. С. Хрущёва. ЦК КПСС и местные партийные комитеты 1953—1964 гг., Москва, РОССПЭН, 2009
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991 

Первые секретари Нагорно-Карабахского обкома КП Азербайджана
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Члены ЦК КП Азербайджана
Делегаты XXI съезда КПСС
Выпускники Азербайджанского аграрного университета
Делегаты XXII съезда КПСС